Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1943 se dispute à Berkeley du  au .

Louise Brough remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Osborne.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Louise Brough et Margaret Osborne.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1943
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Sport aux États-Unis en 1943
Septembre 1943
Octobre 1943